Kirishima es un personaje de Boku no hero.

Kirishima puede hacer referencia a:

 Kirishima, una ciudad de la prefectura de Kagoshima, en Kyūshū, Japón.
 Parque Nacional Kirishima-Yaku, un parque nacional japonés entre las prefecturas de Miyazaki y Kagoshima, en la isla de Kyūshū.
 Santuario de Kirishima, un santuario sintoísta ubicado en la prefectura de Kagoshima.
 Monte Kirishima, un volcán extremadamente activo ubicado en la Prefectura de Kagoshima.
 Kirishima, un acorazado de la Armada Imperial Japonesa, bautizado en honor al volcán.
 Kirishima (DDG-174), un destructor en servicio en la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón desde 1995.
 Kirishima Kazuhiro, un luchador retirado de sumo.
 Kirishima, un servicio de trenes entre las ciudades de Kagoshima y Miyazaki.